{{Infobox sportevenement
| naam            = Wereldkampioenschappen tafeltennis 2018 (vrouwenteams)
| afbeelding      = 
| onderschrift    = 
| plaats          =  Halmstad
| accommodatie    = Halmstad Arena
| jaar            = 2018
| data            = 29 april t/m 5 mei
| sport           = Tafeltennis
| organisator     = ITTF
| verenigingen    = 
| landen          = 24
| atleten         = 112
| evenementen     = 
| opening         = 
| editie          = 47
| sluiting        = 
| eerste          = 1934
| laatste         = 
| winnaar         = Chen MengDing NingLiu ShiwenWang ManyuZhu Yuling
| tweede          = Hina HayataMiu HiranoKasumi IshikawaMima Ito
| derde           = Doo Hoi KemLee Ho ChingMak Tze WingNg Wing NamMinnie Soo Wai Yam   KoreaCha Hyo-simChoe Hyon HwaJeon Ji-heeKim Nam HaeKim Song-iSuh Hyo-wonYang Ha-eunYoo Eun-chong
| vierde          = 
| actueel         = 
| wedstrijden     = 71
| toeschouwers    = 
| vorige          = 2016
| volgende        = 2022
}}

Op het wereldkampioenschappen tafeltennis 2018, gehouden van 29 april tot 6 mei 2018 in de Zweedse stad Halmstad, streden 24 landenteams om de titel bij de vrouwen. Het team van China werd wereldkampioen door in de finale Japan met 3-1 te verslaan.

 Speelwijze 
Een team bestaat uit drie of vier spelers. Speler 1 of speler 2 mag vervangen worden door speler 4 nadat speler 1 en 2 hun eerste wedstrijd gespeeld hebben. Een landenwedstrijd is gewonnen als er drie wedstrijden zijn gewonnen. De wedstrijden zijn gewonnen als er drie sets zijn gewonnen (Best-of-Five). Er worden alleen enkels gespeeld.

Een landenwedstrijd winnen levert 2 punten op. Verliezen levert 1 punt op. Niet spelen of opgeven levert 0 punten op. Bij gelijk puntenaantal wordt voor die teams gekeken naar onderling'' behaalde punten, setratio, gameratio en ten slotte puntenratio. Als dat geen winnaar oplevert bepaalt het lot. Als er nog twee of meer teams met een gelijke stand overblijven wordt het voorgaande herhaald zonder de uitgehaalde winnaar. Net zo lang tot de rangschikking bekend is.

In de groepsfase worden de vier groepswinnaars rechtstreeks voor de kwartfinale geplaatst (ze krijgen een  voor de achtste finale. De nummers twee en drie worden geplaatst voor de achtste finale. De afvallers (de nummers vier, vijf en zes) spelen nog ondeling om de plaatsen 13-24 (hier niet opgenomen).

Zoals gebruikelijk in tafeltennis wordt er geen wedstrijd om de derde plaats gespeeld. De winnaar wint goud, de verliezend finalist zilver en de verliezers van de halve finales beiden brons.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-out fase

Achtste finales

Kwartfinales 

De kwartfinale Zuid-Korea - Noord-Korea is niet gespeeld omdat beide teams zich verenigden als Korea.

Halve finales

Finale 

Tafeltennis
Sport in Halmstad
Tafeltennis in 2018
Tafeltennis in Zweden